Southern Railway Depot, Southern Railway Passenger Depot oder Southern Railway Freight Depot steht für:

 Asheville Southern Railway Passenger Depot 
 Batesburg Southern Railway Depot 
 Branchville Southern Railway Passenger Depot 
 Chattanooga Southern Railway Freight Depot 
 Columbus Southern Railway Freight Depot 
 Decatur Southern Railway Depot 
 Lexington Southern Railway Passenger Depot 
 North Wilkesboro Southern Railway Depot 
 Piedmont Southern Railway Depot 

Siehe auch:
 Southern Railway Passenger Station